Sigurður Sigurðsson ist der Name folgender Personen:

* Sigurður Sigurðsson (Leichtathlet) (1914–1982), isländischer Leichtathlet
 Sigurður Sigurðsson (Eishockeyspieler) (* 1976), isländischer Eishockeyspieler